

Sigle 
 Team Selection Test – selezione per i partecipanti alle Olimpiadi internazionali della matematica
 Teatro Stabile di Torino – teatro nazionale italiano
 Telestudio Torino – rete televisiva locale italiana
 Teoria dello stato di transizione
 Test di Mantoux – in inglese Tubercolin skin test
 Distretto di Tsim Sha Tsui di Hong Kong
Trustee - Amministratore ente/società in Trust
 The Satanic Temple – Confessione satanista gnostica

Codici 
 TST – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Trang (Thailandia)

Altro 
 TST – targa automobilistica di Starachowice (Polonia)